Абрашкевич  — білоруське, польське або українське прізвище,

Історія 
Одна з перших згадок про прізвище Абрашкевич було виявлено в архівних документах перепису фамільних пологів XVIII століття.

Дуже велика частина носіїв прізвища була польською шляхтою. Однак це прізвище часто зустрічається і серед євреїв, що походять з українських, польських чи білоруських областей. Часто прізвище переходило не тільки по чоловічій, а й по жіночій лінії.

Засновник прізвища Абрашкевіч в 9 % випадків був якут, в 7 % — іранець, в 7 % — іжорець, в 6 % — боснієць, в 4 % — норвежець, а в 2 % відноситься до грузинських областей, в 65 % випадків був громадянином Єгипту або Маршаллових островів та Марокко. Носив прізвище Abrashkievich, а прізвисько предка було Абрашкевіч.

Найперша згадка прізвища Абрашкевіч було в місті Хургада (Єгипет) в 1861 році.

Походження 

На підставі тих небагатьох даних, що вказані архіві, можна вважати, що значення прізвища Абрашкевич йде від однокореневого слова.

«Абрашкевич» було сімейним прізвиськом, яке в свою чергу походить від «вуличного» прізвиська того чи іншого члена сім'ї. Саме це саме «вуличне» прізвисько записували в переписний документі і воно згодом стало прізвищем.

Так як в центральній Росії та Україні серед селянства прізвища до XIX століття були відносно рідкісні, то можна вважати, що прізвище Абрашкевіч відноситься до знатного роду.

Відомі носії 

 Абрашкевич Михайло Михайлович (1875 — не раніше 1913) — правознавець, історик права
 Абрашкевич Юрій Давидович (нар. 1938 р.) — інженер-механік, доктор технічних наук (1990).

Примітки